Асорин:

 Асорин (1873—1967) — испанский писатель, эссеист.
 Асорин, Элой — испанский актёр.
Асорин (1994) - литературная премия Испании